The Chase:

 The Chase — четвёртый альбом канадского рэпера Manafest.
 The Chase — четвёртый студийный альбом американского кантри-певца Гарта Брукса.
 — британская телеигра.